Иоганн Гмунден (, ок.  — ) — австрийский математик и астроном. Скорее всего, он происходил из городка Гмунден у озера Траунзе в Верхней Австрии, хотя на этот счёт имеются и другие предположения.

Биография 
После окончания Венского университета и получения в 1406 году магистерской степени Гмунден читал сначала лекции по философии Аристотеля, но с 1412 года стал специализироваться по математическим предметам, перейдя на чтение геометрии по Евклиду, теории движения планет по «Альмагесту» Клавдия Птолемея и «Сфере» Сакробоско, теории шестидесятеричных дробей по собственному руководству. Кроме того, он читал курсы по теории и применению астролябий (Astrolabii qui primi mobilis motus deprehendur canones). Он составил трактат «О синусах, хордах и дугах» (De sinibus, chordis et arcubus) и две астрономические таблицы (1437, 1440). Большой известностью пользовались его астрономические календари; сохранилось около сотни рукописных копий календаря на 1439—1514 годы.

Иоганн Гмунден неоднократно избирался деканом. В 1425 году он был избран каноником собора св. Стефана. В 1426 году он передал своё богатое собрание рукописей и коллекцию инструментов университету для всеобщего пользования.

Гмунден отрицательно относился к астрологии. В противоположность большинству своих коллег он никогда не читал лекций по астрологии, не составлял гороскопов. Когда в сентябре 1432 года наблюдался парад планет, Гмунден обрушился с резкой критикой на тех, кто пытался истолковать это явление как предвестник стихийных бедствий и других испытаний для целых стран и народов.

Примечания

Литература 
 Белый Ю. А. Иоганн Мюллер (Региомонтан). 1436—1476. М.: Наука, 1985.
 Busard H. L. L. Der Traktat «De sinibus, chordis et arcubus» von Johannes von Gmunden. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschafte, 1971.
 Grössing H. Johannes von Gmunden in seiner Zeit. Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Geschichte der Naturwissenschaften, 3-4, 1985, s. 66-72.

Математики по алфавиту
Математики XV века
Астрономы по алфавиту
Астрономы Австрии
Астрономы XV века
Учёные Средневековья
Похороненные в Соборе Святого Стефана (Вена)